Keinänen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1887-1934), gymnaste olympique finlandais
Sami Keinänen (né en 1973), bassiste finlandais
Sigfrid August Keinänen (1841-1914), artiste peintre finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois